Protoreaster är ett släkte av sjöstjärnor. Protoreaster ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Protoreaster